Almada (gemeente), een plaats en gemeente in het Portugese district Setúbal
 Almada (freguesia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Almada